Расказачивание — сложный, многослойный процесс перевода казаков в иные сословия и лишения их специфических черт (особенностей самосознания, культуры, казачьих прав, привилегий и обязанностей), составляющий целый комплекс ряда сосуществующих, а также взаимодействующих содержательных направлений, среди которых выделяют:
 этническое расказачивание;
 сословное расказачивание;
 внутрисословное расказачивание;
 саморасказачивание.

Обычно выделяются два основных временны́х этапа расказачивания:
 Расказачивание в Русском Царстве и Российской Империи
 Расказачивание при советской власти в рамках «красного террора».

Примечания